Saattut Kangerluat bezeichnet:
 Saattut Kangerluat (Bucht, Arsiviup Avannaa), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Saattut Kangerluat (Bucht, Ikerasak), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Saattut Kangerluat (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland